DHT kan avse:

 DHT – en specialiserad typ av hashtabell, se Distribuerad hashtabell
 DHT – ett steroidhormon som har samma effekter som testosteron, se Dihydrotestosteron